Георгий Яковлевич Отрепьев (также известен под псевдонимом Амурский, 1879—1925) — русский советский поэт — самобытный лирик и публицист, «дальневосточный Демьян Бедный», самый популярный партизанский поэт на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны.

Биография 
Родился в 1879 году в деревне Верещино Старорусского уезда Новгородской губернии, в крестьянской семье.

Окончил трехклассную сельскую школу и сельскохозяйственное училище.

Работал учителем в деревне Барский Бережок, и одновременно вёл агитационную работу, привозил из Петербурга нелегальную литературу, распространял её среди односельчан.

В 1905 году, приехав в Петербург, работая на бумагопрядильной фабрике, вёл агитационную работу среди рабочих фабрики и Путиловского завода.

9 января 1905 года в Кровавое воскресенье был тяжело ранен, товарищи нашли его среди тел убитых у Зимнего дворца, укрыли его и выходили.

В 1907 году был арестован, три года провёл в заключении в каземате Петропавловской крепости, после чего скитался с «волчьим билетом».

С началом Первой мировой войны был призван в армию, попал на фронт в составе Феодосийского пехотного полка, старший унтер-офицер.

В 1917 году вступил в партию, большевик, тогда же в «Правде» появилось его большое стихотворение «Мужицкий разговор», бившее по «друзьям народа».

В числе первых записался в Красную Армию, был направлен на Восточный фронт, где в 1918 в бою под Самарой попал в плен к белым.

В октябре из тюрьмы города Мелекесса Самарской губернии отправлен на Дальний Восток в «эшелоне смерти», но по пути, возле Харбина, бежал.

Пробрался в Приморье, ушёл к партизанам, затем дрался с колчаковцами в рядах НРА ДРВ, в 1920—1921 годах редактировал армейскую газету, участник боёв под Волочаевкой, в 1922 году служил в политотделе.

Среди партизан приобрёл широкую известность, став первым среди партизанских поэтов, таких как Константин Рослый, Виталий Кручина, Пётр Парфёнов.

Но самым, пожалуй, популярным партизанским поэтом на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны был Георгий Отрепьев, которого называли дальневосточным Демьяном Бедным.

Активно печатался, входил в Уральскую литературную ассоциацию, среди поэтов которой занимал наиболее революционную позицию.

Восприняв НЭП как поражение революции, испытал кризис, был исключен из партии.

В 1925 году покончил с собой.

Творчество 

Стихи Георгия Отрепьева — поэтическое отображение Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Литературовед В. П. Трушкин называл литературное наследие поэта ценным свидетельством политических событий времени.
А это наследие обширно: более 500 стихов, несколько песен, десятки рассказов, героико-революционная драма «В волнах революции». Весь Дальний Восток в свое время распевал отрепьевский «Наш Трансвааль» и другие его песни. На Урале до сих пор живы люди, которые хорошо помнят песню «В воскресенье мать-старушка». И она полетела по всей России, стала народной.

Использовал традиции устно-поэтической речи, писал в жанре песни, сказки, стихотворного фельетона. Критика тех лет давала такие оценки творчества: «удивительно по свежести, приемам, экспрессии языка» (Н. Асеев) «дальневосточный Демьян Бедный», «легкость писательства» (Н. Чужак). В творчестве прослеживается традиция поэзии Некрасова, Никитина.

Выделяются опубликованное в 1917 году в «Правде» большое стихотворение «Мужицкий разговор», в 1918 году написанное стихотворение «Бой — свобода», считающееся литературоведами его программным произведнием, стихотворение «Отошла коту масленица», глубокое впечатление оставляет исполненное экспрессии стихотворение «Расстрел».

Первый поэтический сборник «Под блиндажом» издал в 1917 году в Екатеринославле, но, как замечено — это было лишь 16 страничное издание, и главным считается сборник стихов «Лучи красных дум» изданный в 1920 году в Хабаровске, объёмом в 100 страниц охватывает творчество поэта в период Гражданской войны:

У нас были свои литературные кумиры, революционные поэты — Виталий Кручина, Георгий Отрепьев. Выход этого сборника мы считали праздником, каждый старался его приобрести. Отрепьев казался нам дальневосточным Демьяном Бедным. Конечно, стихи просты и непритязательны, но они горячо подхватывались, вдохновляли наши сердца, звали вперед. Автор, бесспорно, был талантлив и своеобразен. Стихи его часто декламировались, передавались из уст в уста"

Стихи в 1921—1924 годах публиковались в «Красном альманахе», «Таежной правде», многих изданиях Дальнего Востока, в уральском журнале «Твори», газетах и сборнике «Улита». Автор агитационных пьес «Пламя жизни» и «В волнах революции».

Известен и как автор песен, так большой популярностью у дальневосточников пользовался созданный им новый вариант песни «Наш Трансвааль».

Исследование его творчества началось только в 1960 годы, до этого многие стихи и песни поэта долгое время считались народными, так, например, только в 1970-х годах было установлено авторство Георгия Отрепьева известной песни «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла»:
Его произведения бережно хранятся в памяти бывших партизан и записываются фольклористами. Нами установлено восемнадцать песен, принадлежащих перу поэта. «В воскресенье мать-старушка» занимает я творчестве Г. Я. Отрепьева особое место. Быстро утратившая имя автора, она со временем стала одной из всенародно любимых песен.

Библиография 
Отдельные издания:
 … Под блиндажем: Стихотворения окопного солдата феодосийца. — Екатеринослав: Изд. феодосийцев, 1917. — 16 с. — тираж 5000 экз.
 Лучи красных дум / Илл. и оф. художник-график Н. П. Наумов. — Хабаровск: изд. Политотдела 1 й Амурской стрелковой дивизии. 1920. — 232 с.
 В волнах революции. — Благовещенск: изд. Черезв. изд. бюро, 1920
 Белые и красные: отдноактная пьеса из партизанской жизни. — Чита: Военпур, 1922. — 16 с.

Стихи напечатаны в сборниках:
 Антология поэзии Дальнего Востока. — Хабаровск, 1967.
 Героическая поэзия гражданской войны в Сибири. — Новосибирск, 1982.
 Сто лет поэзии Приморья: Антология. — Владивосток, 1998.

Примечания

Источники 
 Отрепьев Георгий Яковлевич // Антология поэзии Дальнего Востока 1917—1967 / С. Смоляков. — Книж. изд-во, 1967. — 476 с. — 460
 Красноштанов С. — Партизанские песни Г. Я. Отрепьева. // Дальний Восток. — 1968. — № 1.
 Пузырев В. Г. — Стихотворения Георгия Отрепьева: Ученые записки. — Том 3. — Мелекесс, 1963.
 Отрепьев Георгий Яковлевич  // Сергей Крившенко — Писатели Приморья. — Владивосток, 1999
 Его оружие — песня. Георгию Отрепьеву — 130  // Газета «Утро России», 1 апреля 2009

Революционеры России
Заключённые Петропавловской крепости
Унтер-офицеры Российской империи
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Большевики
Члены ВКП(б)
Политработники РККА в годы Гражданской войны
Исключённые из КПСС
История Дальнего Востока